José Carlos Alves pode se referir a:

José Carlos Alves, político brasileiro.
José Carlos Alves Ferreira Pinto, futebolista português.
José Carlos Moreira Alves, jurista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos